Монтенуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Монтенуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду